Marc Gal·lió, retòric romà 
 Juni Gal·lió, retòric romà 
 Luci Juni Gal·lió, fill de Marc Anneu Sèneca, i adoptat per Juni Gal·lió